Ice Carosello är en viral dokumentärfilm producerad av Freedom From Choice AB och inspelad vid ishotellet i Jukkasjärvi under vintern 2010. Den fångar skaparglädjen kring en iskarusell mitt i den frusna Torneälven genom time-lapse bilder ackompanjerade av lättsam techno-musik komponerad av Donny Karson.  Videon är skapad av filmarna Mattias Löw, Valentina Santi Löw och Orvar Anklew.

Noter 

Svenska kortfilmer
Svenska filmer 2010
Kortfilmer 2010
Filmer i regi av Mattias Löw